Fidel Barajas, né le  à Sacramento, est un footballeur mexicain jouant au poste d'attaquant au Battery de Charleston en USL Championship.

Biographie

Carrière en club 
Né à Sacramento en Californie, Fidel Barajas est formé entre le Republic de Sacramento et les Earthquakes de San José, avant de commencer sa carrière professionnelle au Battery de Charleston en USL Championship.

Il joue son premier match avec l'équipe première du club le , lors de la défaite 6–3 chez l'Athletic de Hartford en USL Championship. Entrant en jeu, il est l'auteur d'une passe décisive.

Avec deux passes décisives en trois rencontres en cette fin de saison 2022, il s'entraine à l'intersaison avec les Hibernians à Édimbourg, en Écosse.

Carrière en sélection 
Ayant précedemment joué pour l'équipe des États-Unis des moins de 17 ans, Fidel Barajas est appelé pour la première fois avec l'équipe du Mexique des moins de 17 ans en .

Il est ensuite convoqué avec les moins de 17 ans pour participer au Championnat de la CONCACAF des moins de 17 ans qui a lieu en . 

Le Mexique remporte la compétition en battant les États-Unis en finale (3-1).

Palmarès 
 
 Championnat d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe
 Champion en 2023

Références

Liens externes 

 
Joueur américain de soccer
Footballeur mexicain
Joueur du Battery de Charleston
Naissance en avril 2006
Naissance à Sacramento